Serie B 2003-2004 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie B 2003-2004 – edizione del campionato di calcio a 5 italiano
 Serie B 2003-2004 – edizione del campionato di calcio femminile italiano
 Serie B 2003-2004 – edizione del campionato di rugby a 15 italiano